Mecynorhina — род крупных жуков из подсемейства бронзовки семейства пластинчатоусых, распространённых в Центральной и Юго-Восточной Африке.

Старая классификация 
Род ранее включал в себя только 3 вида:
 Mecynorhina oberthuri (Fairmaire, 1903)
 Mecynorhina torquata (Drury, 1782)
 Mecynorhina ugandensis (Moser, 1907)
Некоторые авторы рассматривают Mecynorrhina ugandensis как подвид Mecynorrhina torquata.

Новая классификация 
После ревизии De Palma & Frantz (l.c.) род в настоящее время разделен на пять подродов:
 Mecynorhina Hope, 1837 (= Chelorrhina Burmeister, 1842)
 Mecynorhina oberthuri Fairmaire, 1903
 Mecynorhina polyphemus (Fabricius, 1781)
 Mecynorhina torquata (Drury, 1782)

 Mecynorrhinella Marais & Holm, 1992
 Mecynorrhina ugandensis (Moser, 1907) (подвид of Mecynorhina torquata Hope, 1837)

 Chelorhinella De Palma & Frantz, 2010

 Megalorhina Westwood, 1847

 Amaurodes Westwood, 1844 (= Chelorrhina Burmeister, 1842)
 Mecynorhina harrisi (Westwood, 1847)
 Mecynorhina kraatzi (Moser, 1905)
 Mecynorhina passerinii (Westwood, 1844)
 Mecynorhina savagei Harris, 1844

Примечания 

Бронзовки
Насекомые Африки
Роды жесткокрылых